

Aziende 
Grass Valley – produttore di apparecchiature televisive

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Grass Valley – città della Contea di Nevada, California
Grass Valley – CDP della Contea di Pershing, Nevada
Grass Valley – città della Contea di Sherman, Oregon